Krasnoselskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Krasnoselskoje (Chabarowsk), in der Region Chabarowsk
 Krasnoselskoje (Kabardino-Balkarien), in der Republik Kabardino-Balkarien
 Krasnoselskoje (Kaliningrad) (Girrehlischken A, Kreis Pillkallen), verlassener Ort in der Oblast Kaliningrad
 Krasnoselskoje (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Krasnoselskoje (Leningrad), in der Oblast Leningrad (früher finnisch Kyyrölä)
 Krasnoselskoje (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Krasnoselskoje (Samara), in der Oblast Samara
 Krasnoselskoje (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk